Бы́сса  — река в Амурской области России, левый приток Селемджи.

Берёт начало в горах северо-западной части хребта Турана, на высоте около 800 м над уровнем моря. Протекает в широкой заболоченной долине; русло извилистое, с порогами. Недалеко от устья — посёлок городского типа Февральск, южнее которого реку пересекает Дальневосточная железная дорога. Длина — 235 км, площадь водосборного бассейна — 6370 км².

В 135 км от устья находится Быссинский источник термоминеральных вод, которые достигают температуры 42—43 °C и используются для лечения кожных, желудочных, сердечно-сосудистых заболеваний и остеохондроза.

При впадении Быссы в Селемджу расположено село Бысса. Высота устья — 239 м над уровнем моря.

Основные притоки 
(расстояние от устья)
 60 км: река Ига (лв)
 114 км: река Синникан (пр)

Система водного объекта: Селемджа → Зея → Амур → Охотское море.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки Амур, речной подбассейн реки — Зея, водохозяйственный участок реки — Селемджа.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030400312118100036085.

Примечания

Ссылки 
 
 

Притоки Селемджи
Реки Селемджинского района